Замостянська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:
 Замостянська волость — Суджанського повіту Курської губернії;
 Замостянська волость — Зміївського повіту Харківської губернії.